

Lokalizacje

Austria 
 Taufkirchen an der Pram – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Taufkirchen an der Trattnach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Taufkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium 
 Taufkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Taufkirchen (Vils) – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 Tauffkirchen